VF – w fizyce, zakres fal akustycznych (ang. Voice Frequency)
 VF – w medycynie, migotanie komór (ang. Ventricule Fibrilation)